Kill Uncle — другий сольний альбом Морріссі, виданий в 1991 році.

Список композицій 
Автор слів Морріссі.

Учасники запису 
 Морріссі — вокал
 Марк Е. Невін — гітара
 Марк Бедфорд — бас-гітара
 Ендрю Перезі — ударні
 Шеймус Біген — клавішні
 Стівен Хірт — клавішні
 Ноезіш Алі Хан — скрипка
 Джон Дікон — бас-гітара (2, 4, 8)
 Джино Спріо — фотографія
 Ліндер — бек-вокал

Посилання 
 Kill Uncle  на Discogs 

Альбоми Морріссі
Альбоми Sire Records
Альбоми британських виконавців
Англомовні музичні альбоми